Сипарис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Сипарис, Римантас Юозович (1927—1990) — советский литовский оперный певец (бас).
 Сипарис, Юозас Винцович (1894—1970) — советский и литовский актёр и театральный педагог.